Adeona är ett släkte av mossdjur. Adeona ingår i familjen Adeonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur